Fanfán Tulipán může být: 

 Fanfán Tulipán (film, 1952) – francouzsko-italský film z roku 1952
 Fanfán Tulipán (film, 2003) – francouzský film z roku 2003
 Fanfán Tulipán (hudební skupina) – česká jazzová hudební skupina